Renzo Burini (1927-2019), joueur italien de football ;
 Marc Burini (1962-), homme politique monégasque.